KGU steht für:

 Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit, militante antikommunistische Organisation im Kalten Krieg in Berlin
 Kansai Gaidai University, private Universität in Japan
 Kanto Gakuin University, private Universität in Japan
 Kepler-Gymnasium Ulm, ein deutsches Gymnasium
 Klinikum der Goethe-Universität Frankfurt am Main, eine deutsche Universitätsklinik
 Kumamoto Gakuen University, private Universität in Japan
 Kwansei Gakuin University, private Universität in Japan
 Kyonggi University, private Universität in Südkorea
 Flughafen Keningau in Malaysia, als IATA-Code

Siehe auch:
 KgU

Abkürzung